Альберт Роуин Йоха́ннесен (; род. 29 марта 1995 года в Рунавуйке, Фарерские острова) — фарерский футболист, игрок третьей команды клуба «НСИ».

Карьера 
Альберт начинал свою карьеру в клубе «НСИ» из своего родного Рунавуйка. Его дебют за дублирующий состав «пчёл» состоялся 22 октября 2011 года в матче первого дивизиона против «Скалы». За «НСИ II» Альберт выступал на протяжении 4 сезонов, сыграв в 63 играх и забив в них 9 голов. В 2015 году он перебрался в «Б68». Игрок стал одним из основных игроков тофтирцев и помог им вернуться в высший фарерский дивизион, отыграв 24 матча первой лиги и отличившись в них 3 раза. Альберт был важным игроком «Б68» и в следующем сезоне. Он дебютировал в премьер-лиге Фарерских островов уже в матче 1-го тура против арджирского «АБ», а 19 июля в поединке со «Скалой» игрок забил свой единственный мяч на турнире. Всего в сезоне-2016 Альберт принял участие в 20 встречах первенства архипелага. По его итогам «Б68» опустился в первый дивизион, однако Альберт не покинул команду и выступал за неё ещё 2 года. 

В 2019 году Альберт вернулся в «НСИ» и стал играть за третью команду этого клуба. В своём первом сезоне он отыграл 5 игр во втором дивизионе, отметившись 2 забитыми голами. В 2020 году игрок принял участие в 8 матчах второй лиги.

Cтатистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Faroesoccer
 
 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»